Wittenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Wittenbach SG, Gemeinde im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Wittenbach (Düdingen), Weiler der Gemeinde Düdingen im Kanton Fribourg, Schweiz 
 Wittenbach (Lauperswil), Ortsteil der Gemeinde Lauperswil im Kanton Bern, Schweiz 
 Wittenbach (Oberried), Zinken im Ortsteil St. Wilhelm der Gemeinde Oberried,  Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Wittenbach (Wilburgstetten), Ortsteil der Gemeinde Wilburgstetten, Landkreis Ansbach, Bayern

Gewässer:
 Wittenbach (Elz), rechter Zufluss der Elz (zum Rhein) in Vor dem Wittenbach, Stadtteil Oberprechtal, Elzach, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Wittenbach (Schonach), linker Zufluss der Schonach (zur Gutach) in Schonach im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Wittenbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (zur Rednitz) gegenüber Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Wittenbach (St. Wilhelmer Talbach), linker Zufluss des St. Wilhelmer Talbachs bei Wittenbach, Gemeinde Oberried, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Wittenbach (Triesting), rechter Zufluss der Triesting in Neuwald, Markt Altenmarkt an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich

Siehe auch:
 Wyttenbach
 Wittbach